Segunda División B 2018 (Uruguay)
 Segunda División B 2017/18 (Spanje)